Austria:
 Sierning – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land
 Sierning – rzeka, dopływ Pielach
 Sierning – rzeka, dopływ Schwarza